Le Bébé du bout du monde est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem et Greg. L'ouvrage est publié en 1988.

Résumé

Personnages principaux

Liens externes 
 

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1988
Album Marsu Productions
Mammifère dans la bande dessinée
Panda de fiction